Тарабулус — арабское название исторической области (в некоторые периоды административной единицы различных государств) Триполитании.
 Тарабулус-эль-Гарб — арабское название столицы государства Ливия.